Волковское сельское поселение — упразднённое муниципальное образование в составе Краснинского района Смоленской области России. 

Административный центр — деревня Волково. 

Образовано законом от 1 декабря 2004 года. Упразднено законом от 25 мая 2017 года с включением всех входивших в его состав населённых пунктов в Мерлинское сельское поселение.

Географические данные 
 Общая площадь: 144,4 км²
 Расположение: восточная часть Краснинского района
 Граничит:
 на северо-востоке — с Смоленским районом
 на юго-востоке — с Монастырщинским районом
 на юго-западе — с Мерлинским сельским поселением
 на северо-западе — с Маньковским сельским поселением
 Крупные реки: Днепр, Вихра.

Население

Населённые пункты 
На территории поселения находилось 16 населённых пунктов:
 Волково, деревня
 Горбачи, деревня
 Городец, деревня
 Жули, деревня
 Корыбщина, деревня
 Кончинка, деревня
 Кохоново, деревня
 Кузьминичи, деревня
 Мончино, деревня
 Ольховка, деревня
 Ракиты, деревня
 Рогайлово, деревня
 Сыроквашино, деревня
 Угриново, деревня
 Чальцево, деревня
 Чистяки, деревня

Экономика 
Сельхозпредприятия, магазины.

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Краснинского района Смоленской области
Упразднённые сельские поселения Смоленской области
Сельские поселения, упразднённые в 2017 году